Georges Ailleres, un joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Pierre Ailleres, un joueur français de rugby à XIII.